Ninja Wars ():
 Ninja Wars — браузерная онлайн-игра.
  (, ) — японский фильм в жанре дзидайгэки 1982 года.